Епархия Линареса () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Линарес, Чили. Епархия Линареса распространяет свою юрисдикцию на территорию провинций Линарес и Каукенес. Епархия Линареса входит в митрополию Сантьяго-де-Чили. Кафедральным собором епархии Линареса является церковь святого Амвросия.

История 
18 октября 1925 года Римский папа Пий XI издал буллу Notabiliter Aucto, которой учредил епархию Линареса, выделив её из епархии Консепсьона.

Ординарии епархии 
 епископ Miguel León Prado (14.12.1925 — 3.03.1934);
 епископ Juan Subercaseaux Errázuriz (23.02.1935 — 8.01.1940) — назначен архиепископом Ла-Серены;
 епископ Francisco Javier Valdivia Pinedo (27.071940 — 1941);
 епископ Roberto Moreira Martínez (22.03.1941 — 2.02.1958);
 епископ Augusto Osvaldo Salinas Fuenzalida (15.06.1958 — 14.12.1976);
 епископ Carlos Marcio Camus Larenas (11.12.1976 — 17.01.2003);
 епископ Tomislav Koljatic Maroevic (17.01.2003 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio,  Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Notabiliter aucto, AAS 18 (1926), стр. 205

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Чили